Hrvatska
 Turija (Biokovo), prijevoj na državnoj cesti D62 između Zagvozda i Župe

BiH:
 Turija (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać
 Turija (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Turija (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac
 Turija (rijeka u BiH), rijeka u BiH, desna pritoka Spreče (Modračko jezero)

Srbija:
 Turija (Srbobran, Srbija)
 Turija (Bujanovac, Srbija)

Ukrajina:
 Turija (rijeka u Ukrajini) rijeka u sjevernoj Ukrajini

Ostalo:
 Turija (Italija)